Ingrid Palm kan syfta på:

 Ingrid Palm (psalmförfattare) (1859–1886)
 Ingrid Palm (textilkonstnär) (född 1942)
 Ingrid Albiner Palm (1908–1999), lärare och adventist